Рикла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон. Занимает площадь 90,7 км². Население — 3568 человек (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Покровительницей города считается святая Мария Магдалина.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы